Orfeusz, keresztnév
Orfeusz (1949), Jean Cocteau filmje
Orfeusz, Csillagkapu televíziós sorozat epizódja
Orfeusz és Euridiké (1762), Christoph Willibald Gluck operája
Orfeusz és Euridiké (1985), Gaál István filmje

Lásd még
 Orpheusz (egyértelműsítő lap)